Ива́н Коко́шкин:
* Кокошкин, Иван Алексеевич (1765—1835) — русский писатель, член вольного общества любителей российской словесности.
 Кокошкин, Иван Леонтьевич (1679 — ?) бригадир с 1729 г.
 Кокошкин, Иван Михайлович (1655—1714) — боярин, русский государственный деятель.
 Кокошкин, Иван — стародубский полковник малороссийского казачьего полка (1723—1724).